Der bunte Schleier (englischsprachiges Original The Painted Veil) steht für:

 Der bunte Schleier (Roman), Roman von William Somerset Maugham (1925)
 Der bunte Schleier (1934), US-amerikanische Literaturverfilmung von Richard Boleslawski
 Der bunte Schleier (2006), chinesisch-kanadisch-US-amerikanisches Filmdrama von John Curran